Примакин — фамилия. Известные носители:

 Примакин, Иван Васильевич (1923—1982) — лейтенант, Герой Советского Союза.
 Примакин, Иван Прокофьевич (1928—2021) — учёный в области зоотехнии и селекции крупного рогатого скота.